Ropta (buurtschap), een buurtschap in Noardeast-Fryslân
Ropta (gemaal), een gemaal in Roptazijl, gemeente Waadhoeke
Ropta (molen), een windmolen in Metslawier, Noardeast-Fryslân
Ropta State (Metslawier), een stins bij Metslawier, gemeente Noardeast-Fryslân
Ropta State (Wijnaldum), een monumentale boerderij met herenhuis bij Wijnaldum, gemeente Harlingen